Beloki ist der Familienname folgender Personen:

 Joseba Beloki (* 1973), spanischer Radrennfahrer
 Patxi Saez Beloki (* 1964), spanischer Soziolinguist